Hector es un protocolo descentralizado basado en el token HEC que fue colateralizado y respaldado por la DAO Hector. Es propiedad de la comunidad, es decir, los titulares de HEC deciden el futuro de Hector a través de una votación en la cadena. Hector también está desarrollando un ecosistema que consistirá en varios desarrollos y aplicaciones innovadoras.

Historia
La moneda fue lanzada el 1 de noviembre de 2021 como Hector DAO por un grupo de desarrolladores, estrategas y comercializadores como una bifurcación del protocolo Olympus DAO. El proyecto se ha lanzado en la cadena Fantom (FTM). Es una altcoin y será la moneda de reserva de Fantom. Para mantener la estabilidad de los precios, Hector utiliza el protocolo de moneda algorítmica y también se apoya en otros activos descentralizados.

Referencias 

Criptomonedas
Protocolos de nivel de aplicación